Ngongang ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Ngongang (* 1977), kamerunischer Gewichtheber
 Guy Michel Ngongang (* 1995), kamerunischer Gewichtheber
 Yves Ngongang (* 1977), deutsch-kamerunischer Fußballspieler